Différentes batailles se déroulèrent à Mégalopolis :
La bataille de Mégalopolis (331 av. J.-C.) opposa Agis III, roi de Sparte, à Antipater, un général d’Alexandre le Grand. Agis fut tué lors de ce combat.
La bataille de Mégalopolis (227 av. J.-C.) ou bataille de Ladokeia opposa le roi Cléomène III de Sparte à la Ligue achéenne.
le pillage de Mégalopolis (222 av. J.-C.) est un autre épisode de la guerre de Cléomène.

Histoire du Péloponnèse